Een persoon die levels bouwt voor computerspellen, zie Level design.
 Mapper Lithography, een Nederlands bedrijf (gevestigd in Delft) dat een maskerloze lithografie tool ontwikkelt, waarbij een combinatie van duizenden parallelle elektronenstralen en hoge snelheid optische data transmissie gebruikt wordt.